Нефернефрура ( «Красота красавиц Ра», «идеальное совершенство Ра») — пятая из шести дочерей древнеегипетского фараона Эхнатона и его главной супруги Нефертити.

Семья 
Нефернефрура родилась в восьмой (или до) год правления её отца, фараона Эхнатона, в городе Амарна. У неё были четыре старшие единоутробные сестры: Меритатон, Макетатон, Анхесенамон и Нефернефруатон-ташерит, а также младшая сестра Сетепенра.

Изображения 

Одним из самых ранних изображений Нефернефруры является фреска из царского дворца в Амарне. На ней она нарисована сидящей на подушке со своей старшей сестрой Нефернефруатон-ташерит. Фреска датируется примерно девятым годом правления Эхнатона, на ней также изображена вся семья фараона, включая совсем маленькую Сетепенру.

Нефернефрура также изображена в сцене при дворе на одной из стен гробницы смотрителя царского двора в Амарне Мерира II (12 год правления). Эхнатон и Нефертити показаны сидящими и получающими дань с чужих земель. Дочери царской пары показаны за родителями. Нефернефрура — средняя дочь в нижнем регистре. В своей правой руке она держит газель, а в левой — цветок лотоса. Справа и перед ней стоит её старшая сестра Нефернефруатон-ташерит, а слева и позади — младшая Сетепенра, ласкающая газель на руке Нефернефруры.

Крышка маленькой коробки (JdE 61498) с изображением Нефернефруры найдена среди сокровищ Тутанхамона. Там она показана присевшей и прижавшей палец к губам, как часто изображались маленькие дети. Интересно, что на этой коробке имя Ра из её имени написано фонетически вместо единого символа.

Смерть и захоронение 
Нефернефрура, вероятно, умерла в 13-й или 14-й год правления Эхнатона, возможно, от чумы, которая охватила Египет в то время. Она отсутствует в одной из сцен, и её имя было заштукатурено в другой сцене в гробнице Эхнатона в Амарне: на стене C камеры α её имя было упомянуто среди пяти принцесс (в списке не значилась младшая Сетепенра, которая, возможно, к тому времени уже умерла), но позже оно было покрыто гипсом. На стене В камеры γ Нефернефрура отсутствует на сцене, где показаны её родители и три старшие сестры: Меритатон, Анхесенамон и Нефернефруатон-ташерит, оплакивающие мёртвую вторую принцессу Макетатон. Это говорит о том, что она, скорее всего, умерла незадолго до окончания отделки камер гробницы Эхнатона. Возможно, что Нефернефрура была похоронена в камере α царской гробницы.

По другой версии Нефернефрура могла быть похоронена в Гробнице № 29 в Амарне. Эта теория подкрепляется обнаружением ручки амфоры с надписью, в которой упоминается внутренняя (погребальная) камера Нефернефруры. Если версия верна, то гробница Эхнатона была уже запечатана к моменту её захоронения, и, следовательно, Нефернефрура умерла после отца.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 Christiane Desroches-Noblecourt: Tutankhamen — Life and Death of a Pharaoh

Амарнский период
Принцессы Древнего Египта
Персоналии XIV века до н. э.
Персоналии XVIII династии Египта